Сэ́мюэл Ба́кстер Макилро́й (; родился 2 августа 1954 года в Белфасте, Северная Ирландия), более известный как Сэ́мми Макилро́й () — североирландский футболист и футбольный тренер. Наибольшую известность получил выступая за английский клуб «Манчестер Юнайтед» и национальную сборную Северной Ирландии. После завершения карьеры футболиста тренировал ряд футбольных клубов Англии и сборную Северной Ирландии.

Клубная карьера 
Сэмми родился и вырос в Восточном Белфасте. В 15-летнем возрасте перешёл в «Манчестер Юнайтед». Он стал последним юношей, подписанным Мэттом Басби, то есть последним из «малышей Басби». Макилрой дебютировал за основную команду в возрасте 17 лет 6 ноября 1971 года  в манкунианском дерби против «Манчестер Сити» на «Мейн Роуд». Матч завершился вничью со счётом 3:3, и юный белфастец забил один мяч с подачи своего знаменитого земляка Джорджа Беста. Однако регулярное место в основе североирландец смог завоевать лишь к сезону 1974/75. К концу 1970-х годов Макилрой перешёл с позиции нападающего в полузащиту.
В 1982 году Макилрой перешёл в «Сток Сити», в котором провёл 4 сезона.  После этого он играл в шведском «Эргрюте» в 1986 году и английских «Манчестер Сити» с 1986 по 1987 год, «Бери» с 1987 по 1990 год и «Престон Норт Энд» в сезоне 1989/90.

Карьера в сборной 

За национальную сборную Северной Ирландии Макилрой провёл 88 матчей, забив в них 5 голов. Он сыграл во всех матчах команды на чемпионате мира 1982 года, на котором Северная Ирландия обыграла хозяйку турнира, сборную Испании, и прошла во второй раунд. На чемпионате мира 1986 года Макилрой был капитаном своей сборной.

Голы за сборную 
Первыми указаны голы сборной Северной Ирландии

Тренерская карьера 
Макилрой начал свою тренерскую карьеру в качестве играющего тренера под руководством Джона Макграта в клубе «Престон Норт Энд» в 1991 году. После этого он тренировал клуб из низших дивизионов «Маклсфилд Таун» в течение четырёх сезонов, в конце концов выведя команду в Футбольную Лигу в 1997 году. Затем он работал главным тренером сборной Северной Ирландии почти 3 года, но команда выиграла всего лишь 5 раз в 29 матчах, причём все победы пришлись на первый год его руководства сборной, и все в товарищеских матчах. Команда не забила ни единый гол в отборочном турнире на чемпионат Европы 2004 года. Несмотря на это, Макилрой остаётся одним из самых популярных тренеров в истории Северной Ирландии. По завершении отборочного турнира Макилрой ушёл из сборной и возглавил «Стокпорт Каунти», который он тренировал до ноября 2004 года.

17 ноября 2005 года он стал исполняющим обязанности главного тренера клуба Футбольной Конференции «Моркам», заменив предыдущего тренера, Джима Харви, который получил сердечный приступ. Он вывел «Моркам» в плей-офф Конференции, в которых его команда проиграла с общим счётом 3:4 клубу «Херефорд Юнайтед». После этого в мае 2006 года его назначили главным тренером клуба. В сезоне 2006/07 «Моркам» вновь достиг стадии плей-офф, где победил «Эксетер Сити» на новом «Уэмбли» и вышел во Вторую Футбольную лигу Англии.

Статистика выступлений 

A.  В «Прочие» матчи входят выступления в Суперкубке Англии и Кубке полноправных членов.

Тренерская статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Манчестер Юнайтед» 
 Статья на сайте Manchester Evening News 
 Статья на сайте Belfast Telegraph 

Футбольные тренеры по алфавиту
Футболисты Северной Ирландии
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу
Футбольные тренеры Северной Ирландии
Игроки ФК «Бери»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Нортуич Виктория»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Эргрюте»
Тренеры сборной Северной Ирландии по футболу
Тренеры ФК «Маклсфилд Таун»
Тренеры ФК «Моркам»
Тренеры ФК «Нортуич Виктория»
Тренеры ФК «Стокпорт Каунти»